Pergamos bezeichnet

 einen Ort auf Zypern, siehe Beyarmudu/Pergamos
 antike Stadt in Thrakien Pergamos (Thrakien)
 eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, siehe Pergamos (Mythologie)